Долгачёв — русская фамилия; имеет женскую форму Долгачёва. Долгач — длинный, долговязый, а также нескладный.

Известные носители 
 Долгачёв, Вадим Владимирович (род. 1959) — российский актёр театра и кино
 Долгачёв, Вячеслав Васильевич (род. 1950) — российский театральный режиссёр, педагог.
 Долгачёв, Игорь Владимирович (род. 1944) — советский и американский математик.
 Долгачёв, Николай Валерьевич (род. 1980) — российский журналист и телеведущий, специальный корреспондент телеканала «Россия-24».
 Долгачёв, Сергей Сергеевич (род. 1941) — советский и российский штангист и тренер.

См. также 
 Долгашёв
 Долгушев